Aleiodes — род паразитических наездников из семейства Braconidae (Ichneumonoidea) отряда перепончатокрылые насекомые. Встречаются повсеместно.
Крупнейшая фауна рода обнаружена в Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланде обнаружено более 400 видов этого рода насекомых. В США и Канаде — около 90 видов, в Палеарктике — около 100 видов, в России — около 85.

Описание 
Наездники средних и мелких размеров (5—10 мм). Брюшко дорсовентрально сдавленное. Створки яйцеклада широкие. Проподеум без бугорков или выступов. 1-й и 2-й тергиты брюшка подвижно сочленённые (неслитые). Паразитируют в качестве эндопаразитоидов на гусеницах бабочек (Lepidoptera: Geometroidea, Geometridae, Noctuidae и другие) и окукливаются внутри их шкурки, которая, твердея, образует так называемую мумию.
Хозяевами в Западной Палеарктике служат гусеницы бабочек из следующих семейств: of Drepanidae (включая Thyratirinae), Erebidae (включая Hypeninae, Lymantriinae, Arctiinae, Hypenodinae), Geometridae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Lycaenidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Nymphalidae (Satyrinae), Pterophoridae, Sphingidae, Ypsolophidae и Zygaenidae.

Систематика 
Ранее  включали в состав рода  (подсемейство Rogadinae).

Синонимия 
Источник для синонимов родовой группы:
 . Типовой вид был впервые указан Viereck 1914:  [= ].

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии:  [= ].

 

 ; Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии:  [= ].

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии:  [not  = ].

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии:  (= ).

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан Viereck 1921: .

 . Типовой вид был впервые указан в оригинальной статье: .

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан по монотипии: .

 . Типовой вид был впервые указан в оригинальной статье:  [= ].

 . Типовой вид был впервые указан в оригинальной статье: .

 . Типовой вид был впервые указан в оригинальной статье: .

 . Типовой вид был впервые указан в оригинальной статье: .

Классификация 

 
A. abraxanae van Achterberg, 2010
A. accohannocki Fortier, 2009
 
A. aclydis Townsend, 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. amoretae Butcher & Quicke, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. aquilonius Shaw & Marsh, 2006
A. aranamai Fortier, 2009
A. arbitrium Townsend, 2009
 
 
 
A. arikarai Fortier, 2009
 
 
 
 
A. assateaguenus Fortier, 2009
 
 
 
 
A. atripileatus Townsend, 2009
 
 
A. axaceei Fortier, 2009
 
 
 
 
 
A. bengalensis Butcher & Quicke, 2011
 
 
 
 
 
A. bretti Bardon & Fortier, 2009
 
 
 
A. brevis Shaw & Marsh, 2006
 
 
 
 
 
 
A. cameronii (Dalla Torre, 1898)
A. cantherius (Lyle, 1919)
A. capillosus Townsend, 2009
A. carbonarius Giraud, 1857
A. carinatus (Ashmead, 1889)
A. cariniventris (Enderlein, 1912)
A. carlsbadensis Fortier, 2006
A. cartwrightensis Fortier, 2007
A. catherinensis Fortier, 2006
A. caucasicus (Tobias, 1976)
A. caudalis Hellen, 1927
A. caudatus (Szepligeti, 1913)
A. cazieri Marsh & Shaw, 1997
A. ceratomiae Marsh & Shaw, 1998
A. certus (van Achterberg, 1991)
A. circumscriptus (Nees, 1834)
A. citriscutum Fortier, 2006
A. cochisensis Fortier, 2006
A. compressor (Herrich-Schäffer, 1838)
A. conformis (Muesebeck, 1960)
A. convexus van Achterberg, 1991
A. copiosus Fortier, 2009
 
A. coronarius Chen & He, 1991
A. coxalis (Spinola, 1808)
A. coxator (Telenga, 1941)
A. crassijugosus Fortier, 2007
A. crassipes (Thomson, 1892)
A. cruentus (Nees, 1834)
A. cultrarius Shaw & Marsh, 2006
A. curtispina (Granger, 1949)
A. cusackae Butcher & Quicke, 2011
A. chisosi Fortier, 2009
A. chumashanus Fortier, 2009
A. dabai Fortier, 2009
A. daisetsuzanus (Watanabe, 1937)
A. dakotensis Fortier, 2007
A. declanae van Achterberg, 2004
A. dedivus (Szepligeti, 1914)
A. deminutus (Szepligeti, 1914)
A. depanochora van Achterberg, 1995
A. dichromatus Shaw & Marsh, 2006
A. dimidiatus (Spinola, 1808)
A. dissector (Nees, 1834)
A. dissiticarina Fortier, 2007
A. diversicornis (Granger, 1949)
A. dorsofoveolatus Fortier, 2006
A. drymoniae (Watanabe, 1937)
A. dubiosus (Fullaway, 1919)
A. ductor (Thunberg, 1822)
A. duchovskoii Belokobylskij, 2000
A. earias Chen & He, 1997
A. earinos Shaw, 1997
A. elgon Butcher & Quicke, 2011
A. elliptidepressus Penteado-Dias & van Achterberg, 1995
A. eous Belokobylskij, 1996
A. equalis Chen & He, 1997
A. esenbeckii (Hartig, 1838)
A. euproctis He & Chen, 1990
A. eurinus (Telenga, 1941)
A. exceptus (Baker, 1917)
A. excisus (Szepligeti, 1913)
A. exiguus Fortier, 2009
A. faddenae Butcher & Quicke, 2011
A. fahringeri (Telenga, 1941)
A. femoratus Cresson, 1869
A. fenwickae Butcher & Quicke, 2011
A. fernaldellavorax Fortier, 2006
A. ferruginosus (Baker, 1917)
A. ferrugiteli (Shenefelt, 1975)
A. flavicorpus Belokobylskij, 2000
A. flavidus (Cresson, 1865)
A. flavinotaulus Fortier, 2006
A. flavistigma Shaw, 1993
A. flavitarsus Marsh & Shaw, 1998
A. floridensis Shaw & Marsh, 2006
A. forticornis (Granger, 1949)
A. fortipes (Reinhard, 1863)
A. fortis (Muesebeck, 1960)
A. frugalis (Papp, 1977)
A. fruhstorferi (Cameron, 1910)
A. fumialis (Shenefelt, 1975)
A. fuscipennis (Szepligeti, 1904)
A. fuscus Chen & He, 1991
  — Таиланд
A. gasterator (Jurine, 1807)
A. gastritor (Thunberg, 1822)
A. genalis (Szepligeti, 1910)
A. geometrae (Ashmead, 1889)
A. glaber (Telenga, 1941)
A. glandularis Butcher & Quicke, 2011
A. gossypiellae (Muesebeck, 1956)
A. gossypii (Muesebeck, 1960)
A. gracilipes (Telenga, 1941)
A. graciliventris Belokobylskij, 2000
A. granulatus (DeGant, 1930)
A. graphicus (Cresson, 1872)
A. grassator (Thunberg, 1822)
A. greeneyi Townsend, 2009
A. gressitti (Muesebeck, 1964)
A. grodekovi Belokobylskij, 2000
A. haematoxyloni Fortier, 2007
A. halifaxensis Fortier, 2007
A. harrimani (Ashmead, 1902)
A. hellenicus Papp, 1985
A. hemipterus (Marshall, 1897)
A. hergeri Papp, 1989
A. heterostigma (Stelfox, 1953)
A. hiisiis Fortier, 2009
A. hubeiensis (Chen & He, 1997)
A. huberi Fortier, 2007
A. illiniweki Fortier, 2009
 
A. indiscretus (Reardon, 1970)
A. inopinus (van Achterberg, 1991)
A. insignipes (Brues, 1912)
A. interstitialis (Enderlein, 1920)
A. iowensis Fortier, 2009
A. itamevorus Shaw & Marsh, 2004
A. jakowlewi (Kokujev, 1898)
A. jaliscoensis Fortier, 2007
A. javanus (Szepligeti, 1908)
A. jeanneli (Szepligeti, 1914)
A. juniperi van Achterberg, 2010
A. kamtshadal Belokobylskij, 2000
A. kanyawarensis Quicke & Shaw, 2006
A. karankawai Fortier, 2009
A. kasenenei Quicke & Shaw, 2006
A. kasparyani Belokobylskij, 2000
A. kenyaensis (Shenefelt, 1975)
A. kisomm Fortier, 2009
A. kohook Fortier, 2009
A. korsakovi Belokobylskij, 2000
A. kotenkoi Belokobylskij, 2000
A. kozlovi (Telenga, 1941)
A. krasheninnikovi Belokobylskij, 1996
A. krulikowskii (Kokujev, 1898)
A. laevigatus (Herrich-Schaffer, 1838)
A. lanceolatus (Herrich-Schaffer, 1838)
A. laphygmae (Viereck, 1912)
A. lateralis (Baker, 1917)
A. latericarinis Chen & He, 1991
A. leleji Belokobylskij, 1996
A. leptocarina Fortier, 2000
A. lissos Marsh & Shaw, 2003
A. lividus (Enderlein, 1912)
A. longicornis (Granger, 1949)
A. longipendulatus van Achterberg, 1995
A. longipes (Szepligeti, 1906)
A. lucidus (Szepligeti, 1906)
A. luhmani Fortier, 2009
A. lymantriae (Watanabe, 1937)
A. macropodides (Walker, 1860)
A. madagascariensis (Granger, 1949)
A. magnoculus Fortier, 2009
A. maheono Fortier, 2009
A. maidunus Fortier, 2009
A. malacosomatos (Mason, 1979)
A. mandibularis 
Aleiodes mandibularis (Cameron) (Cameron, 1900)
Aleiodes mandibularis (Cresson) (Cresson, 1872)
A. mannegishii Fortier, 2009
A. marcapatensis (Shenefelt, 1975)
A. marinensis Fortier, 2009
A. maritimus Shaw & Marsh, 2004
A. medicinebowensis Marsh & Shaw, 2001
A. megastomus Marsh & Shaw, 1999
A. melanopodus Marsh & Shaw, 1999
A. melanopterus (Erichson, 1848)
A. meruensis Butcher & Quicke, 2011
A. mexicanus Cresson, 1869
A. miani Marsh & Shaw, 1999
A. microculatus (Watanabe, 1937)
A. microsomus (Tobias, 1972)
A. min Fortier, 2009
A. miniatus (Herrich-Schaffer, 1838)
A. modestus (Reinhard, 1863)
A. moldavicus Tobias, 1986
A. molestus (Cresson, 1872)
A. mongolicus (Telenga, 1941)
A. montanus (Baker, 1917)
A. morio (Reinhard, 1863)
A. mubfsi Quicke & Shaw, 2006
A. muirii (Fullaway, 1919)
A. muravievi Belokobylskij, 2000
A. mythimnae He & Chen, 1988
A. narangae (Rohwer, 1934)
A. nebulosus Townsend, 2009
A. nigribasis (Enderlein, 1920)
A. nigricans (Chen & He, 1997)
A. nigricarpus (Szepligeti, 1907)
A. nigricornis Wesmael, 1838
A. nigricosta (Enderlein, 1920)
 
A. nigrilatus Fortier, 2009
A. nigrinervis (Szepligeti, 1908)
A. nigripes (Enderlein, 1920)
A. nigristemmaticum (Enderlein, 1920)
A. nitidus Chen & He, 1991
A. nobilis (Curtis, 1834)
A. nocturnus 
Aleiodes nocturnus (Telenga) (Telenga, 1941)
Aleiodes nocturnus (Tobias) Tobias, 1960
A. nolophanae (Ashmead, 1889)
A. notozophus Marsh & Shaw, 1997
A. nunbergi (Noskiewicz, 1956)
A. oaxacensis Fortier, 2006
A. ocellaris (Szepligeti, 1910)
A. oculator (Szepligeti, 1905)
A. oculatus (Baker, 1917)
A. optimus Belokobylskij, 2000
A. oryzaetora He & Chen, 1988
A. palmatoides Marsh & Shaw, 2003
A. palmatus (Walley, 1941)
A. paltshevskii Belokobylskij, 2000
A. pallescens Hellen, 1927
A. pallidator (Thunberg, 1822)
A. pallidicornis (Herrich-Schaffer, 1838)
A. pallidistigmus (Telenga, 1941)
A. pappi Butcher & Quicke, 2011
A. parabretti Bardon & Fortier, 2009
A. paracatherinensis Fortier, 2009
A. paracopiosus Fortier, 2009
A. paraluhmani Fortier, 2009
A. parareolatus Fortier, 2009
A. paraselu Fortier, 2009
A. parasiticus Norton, 1869
A. parasquilaxensis Fortier, 2009
A. pardalotus Marsh & Shaw, 1998
A. parentalis Belokobylskij, 2000
A. parvicauda (Tobias, 1985)
A. pectoralis (Ashmead, 1894)
A. pedalis Cresson, 1869
A. pellucens (Telenga, 1941)
A. perinetensis Shenefelt, 1975
A. periscelis (Reinhard, 1863)
A. perplexus (Gahan, 1917)
A. picipes (Herrich-Schaffer, 1838)
A. pictus (Herrich-Schäffer, 1838)
A. pilosus (Cresson, 1872)
A. platypterygis (Ashmead, 1889)
A. plurilineatus (Cameron, 1911)
A. plurivena Butcher & Quicke, 2011
A. politiceps (Gahan, 1917)
A. politus (Szepligeti, 1906)
A. pooedooa Fortier, 2009
A. praetor (Reinhard, 1863)
A. preclarus Marsh & Shaw, 1998
A. provancheri Fortier, 2007
A. przewalskii (Kokujev, 1898)
A. pseudoanatariatus Fortier, 2009
A. pseudospeciosus Quicke & Butcher, 2011
A. pseudoterminalis Marsh & Shaw, 2001
A. pulchripes Wesmael, 1838
A. punctipes (Thomson, 1892)
A. quadratus Shaw & Marsh, 2006
A. quadrum (Tobias, 1976)
A. quebecensis (Provancher, 1880)
A. quickei Fortier, 2007
A. quiniguanus Fortier, 2009
A. radialis (Tobias, 1972)
A. reisi Fortier & Sherman, 2008
A. rileyi Cresson, 1869
A. roberti Butcher & Quicke, 2011
A. robustipes Belokobylskij, 2000
A. rogezensis (Granger, 1949)
A. rossi Marsh & Shaw, 1997
A. rossicus (Kokujev, 1898)
A. rubroniger Belokobylskij, 2000
A. ruficeps (Telenga, 1941)
A. ruficornis (Herrich-Schaffer, 1838)
A. rufipes (Thomson, 1892)
A. rugosicostalis van Achterberg, 1995
A. rugosus (Kurhade & Nikam, 2001)
A. rugulosus (Nees, 1811)
A. sanctihyacinthi (Provancher, 1880)
A. sapporensis (Watanabe, 1937)
A. sarceei Fortier, 2009
A. satanas (Telenga, 1941)
A. scriptus (Enderlein, 1920)
A. scrutator (Say, 1836)
A. schewyrewi (Kokujev, 1898)
A. schirjajewi (Kokujev, 1898)
A. schultzei (Baker, 1917)
A. secwepemc Fortier, 2007
A. selu Fortier, 2009
A. seriatus (Herrich-Schaffer, 1838)
A. sexmaculativorax Fortier, 2007
A. shakirae 
A. sharkeyi Butcher & Quicke, 2011
A. shawi Fortier, 2007
A. shaworum Shimbori & Penteado-Dias, 2011
A. shenefelti Shaw & Marsh, 2006
A. shestakovi (Shenefelt, 1975)
A. sibiricus (Kokujev, 1903)
A. sichotealinus Belokobylskij, 1996
A. signatus (Nees, 1811)
A. similis (Curtis, 1834)
A. simillimus (Ashmead, 1889)
A. sinevi Belokobylskij, 2000
A. sirin Belokobylskij, 1996
A. smithi Marsh & Shaw, 2001
A. sonorensis (Cameron, 1887)
A. spasskensis Belokobylskij, 2000
A. speciosus 
Aleiodes speciosus (Baker) (Baker, 1917)
Aleiodes speciosus (Townsend) Townsend, 2009
A. squilaxensis Fortier, 2009
A. stigmator (Say, 1824)
A. stilpnos Townsend, 2009
A. subscleroma (Quicke & Shaw, 2005)
A. sudatorius Papp, 1986
A. suffusus (Baker, 1917)
A. tashimai (Kusigemati, 1983)
A. terminalis Cresson, 1869
A. terneicus Belokobylskij, 2000
A. territatus Papp, 1989
A. testaceus (Spinola, 1808)
A. texanus Cresson, 1869
A. totuyai Fortier, 2009
A. townesorum Marsh & Shaw, 2001
A. transversestriatus (Granger, 1949)
A. trevelyanae Quicke & Shaw, 2006
A. trianguliscleroma Butcher & Quicke, 2011
A. tricolor (Haliday, 1836)
A. trifasciatus (Enderlein, 1920)
A. troitza Belokobylskij, 2000
A. tsukubaensis Belokobylskij, 2000
A. tulensis Fortier, 2006
A. tullyi Fortier, 2009
 
A. ufei (Walley, 1941)
A. ugandaensis Butcher & Quicke, 2011
A. ungularis (Thomson, 1892)
A. unifasciatus Chen & He, 1991
A. unipunctator (Thunberg, 1822)
A. varius (Herrich-Schaffer, 1838)
A. vassununga Shimbori & Penteado-Dias, 2011
A. vaughani (Muesebeck, 1960)
A. venustulus (Kokujev, 1905)
A. vicinus (Papp, 1977)
A. vierecki Marsh & Shaw, 2001
A. virginiensis Marsh & Shaw, 1998
A. vollenhoveni (Gribodo, 1881)
A. wadai (Watanabe, 1937)
A. wahli Marsh & Shaw, 1998
A. whartoni Shaw & Marsh, 2006
A. wicayazipa Fortier, 2009
A. wyomingensis Shaw & Marsh, 2006
A. xanthus (Marshall, 1892)
A. yasirae van Achterberg, 1995
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 BioLib: Aleiodes Wesmael, 1838

 
Роды перепончатокрылых